Montesinos ist der Name von

 Antonio de Montesinos (1480–1540), Dominikaner 
 Antonio de Montezinos (1604–1648), marranischer Reisender
 Fernando Montesinos (1593–1655), spanischer Ordensmann, Jurist, Geschichtsschreiber und Geologe, Missionar in Südamerika
 Vladimiro Montesinos (Vladimiro Lenin Montesinos Torres; * 1945), peruanischer Politiker und Ex-Geheimdienstler des CIA